Gnash ist

 der Künstlername des US-amerikanischen Musikers Garrett Nash, siehe Gnash (Musiker)
 der Name einer freien Multimediasoftware, siehe Gnash (Software)